

Codici 
 NZ – codice vettore IATA di Air New Zealand
 NZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Nuova Zelanda
 NZ – codice ISO 3166-2:GN di Nzérékoré (Guinea)

Informatica 
 .nz – dominio di primo livello della Nuova Zelanda

Altro 
 NZ – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NZ – targa automobilistica di Londonderry (Regno Unito)
 NZ – targa automobilistica di Nové Zámky (Slovacchia)